A 30 888-as számú közút egy öt számjegyű országos közút-szakasz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyháza közigazgatási területén. A Nyíregyháza-észak–Záhony-csomópont egyik átkötő útja, az M3-as autópálya és a 403-as út elágazásánál.

Ezt a számozást az az út viseli, amely a sztráda irányából, Vásárosnamény felől tart a 403-as út felé. Közvetlenül azonban egyikkel sem találkozik: a 30 802-es útból ágazik ki, és a 30 880-as útba torkollva ér véget. Hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 326 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 24.

Jegyzetek

30888
30888
30888
M3-as autópálya